Eucalathis gracilis är en armfotingsart som beskrevs av Norton Hiller 1986. Eucalathis gracilis ingår i släktet Eucalathis och familjen Chlidonophoridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Armfotingar
gracilis